

Patronymes 
 Alois Brummer (1926–1984), producteur de cinéma
  (1957-), journaliste de presse écrite
  (1961-), joueur de football
 Carl Harald Brummer (1864-1953), architecte danois 
 Clemens Brummer (1986-), patineur artistique allemand
  (1850–1888), acteur de théâtre
  (1891–1964), marchand d'art
  (1901–2007), artiste du textile finlandaise
 Franz Brümmer (1836-1923), éducateur et lexicographe prussien
  (XVIIIe siècle), libraire et éditeur allemand
 Joseph Brummer (1883-1947), marchand d'art
 Karl August Brummer (1769-1803), graveur allemand
  (1977-), politologue
 Mikko Brummer (1954-), marin finlandais
Renate Brümmer (1955), météorologue allemande
  (1907–1989), catalaniste
  (1989-), acteur, scénariste et metteur en scène autrichien

Navires 
 Pour l'article traitant de bateaux partageant un même nom voir :

Voir aussi 
 Die vier Brummers, groupe vocal humoristique de Dresde.

Source de la traduction